Э́ркка Ве́стерлунд (; род. 30 марта 1957, Перная) — финский профессиональный хоккеист и тренер.

Биография 
Эркка Вестерлунд провёл несколько матчей за молодёжную команду хоккейного клуба «Лукко» в сезоне 1973/74. На профессиональном уровне отыграл два сезона в первом финском дивизионе. В 1985 году возглавил хоккейный клуб ЮП как играющий тренер. В сезоне 1989/90 вывел свой родной клуб, «Лукко», в высшую лигу. В 1997 году, после долгого перерыва в карьере, Эркка возглавил клуб ХИФК, в первом же сезоне завоевав золото чемпионата. В следующем году Вестерлунд вывел свой клуб в финал плей-офф, где ХИФК уступил ТПС. В 1999 году возглавил и вывел в финал столичный «Йокерит», уступив в нём всё тому же ТПС. В сезоне 2000/01 был уволен с поста главного тренера «Йокерита», который занял Раймо Сумманен. После четырёхлетнего перерыва Эркка Вестерлунд принял на себя финскую национальную сборную. Под его руководством команда Финляндии завоевала серебряные медали Олимпиады-2006, а также бронзу чемпионата 2006 и серебро чемпионата 2007 годов. С 2010 по 2012 года во второй раз возглавлял «Йокерит». С 2013 по 2014 — снова в сборной, с которой завоевал бронзовые медали на Олимпиады-2014. В этом же году состоялось третье возвращение Эркки в столичный клуб. 24 марта 2017 года подписал 2-летний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», и выиграл Кубок Губернатора Нижегородской области (Нижний Новгород, август 2017). В апреле 2018 года Эркка Вестерлунд покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» по обоюдному согласию сторон.

Статистика главного тренера 
 (данные до 2014 г. не приведены)Последнее обновление: 05 апреля 2016 года

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК ЮП
Игроки ХК «Юкурит»
Тренеры сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Финляндии
Тренеры ХК «Йокерит»
Тренеры ХК «Салават Юлаев»